Ardao ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Ardao (1912–2003), uruguayischer Philosoph, Historiker und Journalist
 Manuel Ardao (* 1998), uruguayischer Rugby-Union-Spieler